Clément Nicolas Laurent Lenglet, född 17 juni 1995, är en fransk fotbollsspelare som spelar för Tottenham Hotspur, på lån från Barcelona.

Den 12 juli 2018 värvades Lenglet av Barcelona, där han skrev på ett femårskontrakt.

Statistik

Klubbstatistik

Meriter

Nancy 
 Ligue 2: 2015/2016

FC Barcelona 
 La Liga: 2018/2019
 Spanska cupen: 2020/2021
 Spanska supercupen: 2018

Källor

Noter

Franska fotbollsspelare
Franska landslagsspelare i fotboll
Spanska mästare i fotboll
Spelare i AS Nancy
Spelare i Sevilla FC
Fotbollsspelare i FC Barcelona
Spelare i Tottenham Hotspur FC
Spelare i Ligue 2
Spelare i Ligue 1
Spelare i La Liga
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Födda 1995
Levande personer
Män
Personer från Beauvais
Franska idrottare under 2000-talet